Му́стайоки (, ) — топоним и фамилия финского происхождения.

Реки 
 Мустайоки (приток Уксунйоки) — река в Карелии.
  — река в Финляндии.
Мустайоки — река в Финляндии.

Носители фамилии 
 Мустайоки, Арто (род. 1948) — финский русист, профессор Хельсинкского университета.
  (род. 1943) — финский врач, профессор, автор многих рабор по медицине.

См. также 
 Чёрная речка